Diego Lerman (1976) – regista argentino
 Dragutin Lerman (1863-1918) – esploratore croato
 Leonard Lerman (1925-2012) – biologo statunitense
 Logan Lerman (1992) – attore statunitense